Ассамблея штата Нью-Йорк — нижняя палата Легислатуры штата Нью-Йорк. Состоит из 150 членов избираемых на 2 года и не имеющих лимита на количество сроков. Ассамблея заседает в Капитолии штата Нью-Йорк в Олбани.

Состав ассамблеи 
На 2016 год в Ассамблее большинство принадлежит демократической партии с преимуществом в 61 место. Демократическая партия контролирует Ассамблею с 1975 года.

Спикер Ассамблеи выбирается лидирующей партией, затем подтверждается всей Ассамблеей. Лидер большинства выбирается Спикером и помогает в работе Спикера. Лидер меньшинства выбирается на Закрытом собрании. На 2015 год спикером Ассамблеи являлся демократ Карл Хисти (83-ий округ Ассамблеи), лидером большинства — Джозеф Морель (136-ой округ), лидером меньшинства — республиканец Брайн Колб (131-й округ).

Примечания 

Легислатура штата Нью-Йорк
Н